Ferulago monticola är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Fredrik Nyman. Ferulago monticola ingår i släktet Ferulago och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
monticola